Municipio de Bloomingdale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bloomingdale (condado de DuPage, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DuPage.
 Municipio de Bloomingdale (condado de Van Buren, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.